Svjetski kup u bejzbolu za muške se održava od 1938. godine.

Rezultati dosada održanih prvenstava 

Svjetska bejzbolska natjecanja državnih reprezentacija
bejzbol